Le tournoi de tennis de Varsovie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1998, classée en catégorie Tier III, se dispute du 13 au .

Conchita Martínez remporte le simple dames. En finale, elle bat Silvia Farina, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Karina Habšudová et Olga Lugina.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Varsovie
 Saison 1998 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1998
Varsovie
Sport en Pologne en 1998
Tennis en juillet 1998